Anneville est un toponyme normand dont la signification est « la ferme d’ÁslæikR ». ÁslæikR (ou Áslákr) est un anthroponyme norrois équivalent au nom d'homme anglo-saxon Ōs-lac (voir Oslac). 

Ce nom est notamment porté par :

 Anneville-Ambourville, en Seine-Maritime
 Anneville-en-Saire, dans la Manche
 Anneville-sur-Scie, en Seine-Maritime
 Anneville-sur-Seine, devenue Anneville-Ambourville à la suite de sa fusion avec Ambourville en 1975
 Anneville-sur-Mer, dans la Manche

Voir aussi 
 Annéville-la-Prairie, commune française de la Haute-Marne